.ar — национальный домен верхнего уровня для Аргентины. Администрируется «Центром сетевой информации Аргентины» (NIC Argentina).

Домены второго уровня 
 .com.ar (для общего назначения)
 .edu.ar (для образовательных учреждений)
 .gob.ar (для государственных учреждений, омоним .gov.ar)
 .gov.ar (для государственных учреждений)
 .int.ar (для международных организаций)
 .mil.ar (для военных учреждений)
 .net.ar (для местных интернет-провайдеров)
 .org.ar (для некоммерческих организаций)
 .tur.ar (для официальных туристических агентств)

Тем не менее, существуют некоторые исключения; все из них принадлежат общественным или правительственным организациям:
 argentina.ar
 educ.ar
 gobiernoelectronico.ar
 nic.ar
 promocion.ar
 retina.ar
 uba.ar

Специальные символы 
В ноябре 2008 года была одобрена резолюция об использовании специальных символов в названии доменов, включая символы ñ, á, é, í, ó, ú, ä, ë, ï, ö, и ü. Домен .gob.ar также был разрешён для государственных учреждений (.gob сокращение от gobierno — правительство на испанском языке).

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .ar на сайте IANA

Интернет в Аргентине
Национальные домены верхнего уровня
Появились в 1980-е годы в Аргентине